A MotoGP 1950-es szezonja a versenysorozat második kiírása volt. A versenyzők 4 kategóriában, 125, 250, 350 és 500 köbcentiméteres motorokkal indulhattak.

Versenyek

Végeredmény

500 cm³

350 cm³

250 cm³

125 cm³

További információk 

Motogp
MotoGP-szezonok